Israel Pickens, governador do Alabama
James Pickens, Jr.

Localidades
Pickens (Carolina do Sul)
Pickens (Mississippi)
Condado de Pickens

Desambiguação